Киевская улица () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от проспекта Мира до улицы 77 Гвардейской дивизии, исторически сложившаяся местность (район) Ковалёвка и Берёзки.

Примыкают улицы Пятницкая, Мстиславская, Гончая, 2-я набережная, Фикселя, Любомира Боднарука, Подгорная, Самойловича, Марко Вовчок, Северная, переулок Любомира Боднарука, Владимирская, Николая Михновского, Андрея Карнабеда (Короленко), Сосновый переулок, переулок Андрея Карнабеда (Короленко), Довженко, Кибальчича, Грибоедова.

История 
Улица проложена в конце 18 — начале 19 веков, согласно регулярным планам города 1786 и 1805 годов, вероятно, по одному из путей черниговского Посада — Предградья, возникшего во времена Киевской Руси. Это подтверждают археологические исследования 1970—1980 годов, во время которых были выявлены остатки жилищ и металлообрабатывающих мастерских с северной стороны улицы — бывшее предместье Ковалёвка.

Начало улицы (до реки Стрижень) в послевоенные годы значительно преобразовалось: были построены торговый центр «Дружба» (сейчас «ЦУМ Чернигов», проспект Мира № 49) на углу с улицей Ленина и многоэтажные жилые дома по типовым проектам, но при этом были сохранены деревянные усадебные дома. До 1985 года на углу с Пятницкой улицей стоял дом, где располагалось фортепианное производство Якушевского. На его месте был построен 9-этажный дом (№ 7/49) по проекту киевского института «Діпродивільпромбуд».

23 июня 2009 года, решением 39 сессии 5 созыва Черниговского городского совета, была ликвидирована школа № 8 (дом № 23) — сейчас здесь расположен Черниговский окружной административный суд.

В 2010-е годы на месте зелёных насаждений, что на углу Киевской и Пятницкой улиц, началось строительство гостинично-офисного комплекса. В 2018 году возобновилось строительство 14-этажного дома (бизнес-центр «Блэк-Вуд-Тауэр») на углу Киевской и Пятницкой улиц про проекту архитектурного бюро «33by»; облицован камнем (сланец) и стеклом. На месте ликвидированной усадебной застройки (дом № 7, который к 2013 году был в полуразрушенном состоянии) строится 16-этажный жилой кирпичный дом. На месте ликвидированной усадебной застройки Гончей улицы (№№ 62 — исторический дом — и 62А) между Зелёной и Киевской улицами планируется строительство 10-этажного жилого дома.

Застройка 
Улица пролегает в северо-восточном направлении по исторической местности Ковалёвка, затем по мосту пересекает реку Стрижень, далее, сделав поворот, пролегает в более северном направлении через историческую местность Берёзки к Яловщине. Начало улицы парная и непарная стороны заняты многоэтажной (9-этажные дома, несколько 5-этажных) жилой застройкой, учреждениями обслуживания, усадебной застройкой, частично малоэтажной жилой застройкой (три 2-этажных дома). Далее (после примыкания Гончей улицы) улица занята только усадебной застройкой.

Вдоль улицы сохранились деревянные дома 19 — начала 20 веков: одноэтажные дома с оригинальной резьбой дверей и карнизов № 12, 21, 27, 31, 41, 42, 44, 45, 66. Стены дома № 38 облицованы специальными квадратными металлическими плитами-листами. На углу с Гончей улицей расположен дом с жилым «погребом». На Застриженье сохранился памятник промышленной архитектуры начала 20 века — дом бывшего пивзавода Орловского (ныне продовольственная компания «Ясень», дом № 58). Внутри многоэтажной застройки Гончей улицы (дома № 75, 78) расположен памятник архитектуры Особняк Спановского (дом № 14 Б) — усадебный дом 19 века; также имеет адрес дом № 1 по улице Немировича-Данченко.

Учреждения:
 дом № 9 — Управление Государственной казначейской службы Украины в городе Чернигове
 дом № 11 — бизнес-центр «Блэк-Вуд-Тауэр»
 дом № 14 А — «Черниговводоканал» абонентский отдел
 дом № 17 — «Черниговский облавтодор»
 дом № 20 — Костёл Сошествия Святого Духа
 дом № 23 — Черниговский окружной административный суд — до 2009 года была школа № 8
 дом № 30 — детсад № 1
 дом № 58 — продовольственная компания «Ясень»

Памятники архитектуры:
 дом № 14 Б — Особняк Спановского (19 век) — архитектуры местного значения

Есть ряд рядовых исторических зданий, что не являются памятниками архитектуры или истории: 2-этажный дом № 13, усадебные дома №№ 19/63 и 21.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 302—303 КИЇВСЬКА ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова